Raunig ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Raunig (* 1957), österreichischer Opernsänger
 Deniz Raunig (* 1985), österreichischer Schauspieler, siehe Deniz Cooper
 Fabian Raunig (* 1993), österreichischer American-Football-Spieler
 Gerald Raunig (* 1963), österreichischer Philosoph und Kunsttheoretiker
 Kerstin Raunig (* 1981), österreichische Schauspielerin
 Tanja Raunig (* 1989), österreichische Schauspielerin